Otilia Bădescu (* 31. Oktober 1970 in Bukarest) ist eine ehemalige rumänische Tischtennisspielerin. Sie war mehrfache Europameisterin.

Jugend 
Im Jahr 1985 wurde Bădescu erstmals rumänische Meisterin im Einzel. Den Titel verteidigte sie 1986, 1987 und 1989. Fünfmal gewann sie diese Meisterschaft im Doppel: 1984, 1985, 1987 (jeweils mit Maria Alboiu), 1988 (mit Kinga Lohr) und 1989 (mit Maria Bogoslov).

Bereits 1983 wurde sie Europameisterin der Schüler. Zu weiteren Titeln bei Jugend-Europameisterschaften kam sie 1984 im Einzel und im Doppel (mit Kinga Lohr), 1985 im Einzel und im Doppel (mit Emilia Ciosu) sowie mit dem rumänischen Team, 1987 im Doppel (mit Kinga Lohr) sowie 1988 im Einzel und im Mixed (mit Călin Creangă).

Damen 
Von 1985 bis 2005 nahm die nur 1,60 m große Bădescu an 12 Weltmeisterschaften teil. Dabei erreichte sie 1993 im Einzel das Halbfinale.

Von 1986 bis 2005 wurde sie neunmal für Europameisterschaften nominiert. Nach Silber im Einzel im Jahre 1988 gelang ihr 2003 der Titelgewinn. Im Mixed hatte sie bereits 1992 (mit Călin Creangă) und 1998 (mit Ilija Lupulesku) den Titel geholt. 1992 und 2005 gewann sie mit der rumänischen Mannschaft Gold. Bei der Europameisterschaft 1990 erhielt Bădescu die Fair-play-Trophy, weil sie einige Kantenbälle zu ihrem Ungunsten zugegeben hatte.

Im europäischen Ranglistenturnier Europe TOP-12 belegte Bădescu 1995 Platz 1. 1992, 1996, 2000 und 2004 nahm sie an den Olympischen Sommerspielen teil.

Im Herbst 2005 weigerten sich die rumänischen Nationalspielerinnen Otilia Bădescu, Mihaela Șteff und Adriana Zamfir, die von dem rumänischen Tischtennisverband vorgelegten Verträge zu unterzeichnen, wonach sie unter anderem auf 10 % der Einnahmen aus der ITTF Pro Tour zu Gunsten des Verbandes verzichten sollten.

Aktivitäten im Ausland 
Bădescu schloss sich mehreren ausländischen Vereinen an: Juroku Bank Ltd. (Japan; bis 1998), SV Böblingen (1998/99), Postas Matav SE Budapest (2002), Montpellier TT. Elche (Spanien). Nachdem sie am 17. November 2005 bei den Präsidentschaftswahlen des rumänischen Tischtennisverbandes dem Amtsinhaber Cristinel Romanescu unterlegen war, wechselte sie nach Deutschland und spielte von 2006 bis 2007 in der deutschen Damenbundesliga beim Verein TTC Troisdorf.

Privat 
Bădescu wuchs in Bukarest auf. Sie hat einen jüngeren Bruder, Mihai Badescu (1980), Tennis Spieler.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Rahul Nelson: Ein Bewegungstalent mit ungebändigter Spielfreude: Otilia Bădescu, Zeitschrift DTS, 1990/4 Seite 48–50

Weblinks 
 
  (abgerufen am 4. Oktober 2012)

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Rumänien)
Tischtennisspieler (Rumänien)
Rumäne
Geboren 1970
Frau